Orpheus Music é uma gravadora da Bulgária. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Bulgária
Membros da IFPI